

Patronyme 

 Georges Smal (1928-1988), poète belge d'expression principalement wallonne, il fut membre de la société littéraire des Relîs Namurwès ;
 Louis Smal (1939-), homme politique belge, membre du Centre démocrate humaniste.